Germa steht für:

antike Städte:
 Germa, Stadt und archäologischer Fundplatz in Libyen, siehe Garama
 Germa (Galatien)

Bistümer:
 Titularbistum Germa in Galatia
 Titularerzbistum Germa in Hellesponto

Siehe auch:
 Germe, antike Stadt in Mysien